El término Confidencias puede referirse:

a confidencia: revelación de un secreto;
a Confidencia película dramática española de 1947; o
a confidencia beneficial: un tipo de simonía.